Eva Birnerová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mona Barthel che ha battuto in finale Heather Watson 6–0, 6–3.

Teste di serie

  Mona Barthel (campionessa)
  Kristina Barrois (primo turno)
  Evgenija Rodina (secondo turno)
  Vesna Dolonc (primo turno)

 Anne Keothavong (quarti di finale)
 Heather Watson (finale)
 Vitalija D'jačenko (quarti di finale)
 Kirsten Flipkens (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2011